Partido Nacionalista Peruano, partido político peruano.

 Partido Nuevo Progresista, partido político puertorriqueño.
 Plug-and-play, tecnología informática.
 Policía Nacional del Perú, institución estatal peruana cuya finalidad es garantizar el orden interno en el Perú.
 Perdona nuestros pecados, programa de televisión argentino.
 Perdona nuestros pecados, teleserie nocturna chilena.
 Transistor PNP, un tipo de transistor de tecnología bipolar.
Perspectiva desde N Puntos

Siglas